Prys ist der Familienname folgender Personen:

 Désiré-Henri Prys (1852–1932), belgischer Komponist und Dirigent
 Gwilym Prys Prys-Davies, Baron Prys-Davies (1923–2017), britischer Politiker (Labour Party) und Life Peer
 Robert Prys-Jones (* 1949), walisischer Ornithologe